Festung Königsberg bezeichnet
 die Fortifikationsbauten Königsberg bzw. die Garnison Königsberg in Preußen
 die 1945 zur Festung erklärte Stadt in der Schlacht um Königsberg, siehe Festung#„Festung“ im Zweiten Weltkrieg (1944/45)

Siehe auch:
 Fester Platz (Wehrmacht)